

Presentación previa 
James Cerretani y Philipp Oswald eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Máximo González y Fabrício Neis ganaron el título tras derrotar en la final Rameez Junaid y Ruan Roelofse.

Cabeza de serie

 ' Máximo González /  Fabrício Neis (Campeones)
  Fabiano de Paula /  Sergio Galdós (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Andreas Mies /  Oscar Otte ''(Semifinales)
  Rameez Junaid /  Ruan Roelofse ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Marburgo 2017